Castanea steht für:

 lateinisch castanea (Echte Kastanie bzw. deren Frucht)
 die Gattung der Kastanien und die zur Gattung gehörenden Pflanzen

Orte in Italien:
 Castanea (Kalabrien) bei Cardeto in Kalabrien
 Castanea (Messina) in der Provinz Messina auf Sizilien
 Castanea delle Furie in der Provinz Messina auf Sizilien

Siehe auch:
 Castaneda, Castañeda
 Castanheira